Orthometopon är ett släkte av kräftdjur. Orthometopon ingår i familjen Trachelipodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Orthometopon